Блуа:

 Блуа — город департамента Луар и Шер во Франции.
 Блуа — замок на Луаре во Франции.
 Блуа — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Центр.

Персоналии 
 Блуа, Леон (1846—1917) — французский писатель, мыслитель-мистик.
 Эд I де Блуа (945/950 — 996) — граф Блуа, Шартра и Тура с 978 года, граф Дрё с 990 года, граф Бове, Реймса, Шатодёна и Бри с 974 года, со-граф Труа, Мо и Провена с 983 года.
 Эд II де Блуа (ок. 983—1037) — граф Блуа, Шартра, Шатодена.
 Этьен II де Блуа (ок. 1046—1102) — граф Блуа (Этьен II), Бри, Шартра и Мо с 1089 года, пфальцграф Шампани.